Rixdorf kan syfta på:

 Rixdorf – fram till 1912 namnet på staden, sedan 1920 stadsdelen i Berlin, se Neukölln (stadsdel) 
 Böhmisch-Rixdorf –  en församling som grundades 1737 som 1874 blev en del av Rixdorf